Nicolás Arriola fue un militar y empresario argentino activo en las guerras de independencias hispanoamericanas; también se puede referir a los siguiente lugares:

 Nicolás Arriola, avenida de la ciudad de Lima, en Perú.
 Nicolás Arriola,  estación del metro de Lima, en Perú.